Финал Кубка Футбольной лиги 2016 () — футбольный матч, который состоялся 28 февраля 2016 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 56-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. В нём встретились клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка лиги
 Кубок лиги на BBC

2016
Кубок лиги
Кубок Футбольной лиги 2016
Кубок Футбольной лиги 2016